Ofelió (poeta), poeta còmic atenenc 
 Ofelió (pintor), pintor grec 
 Ofelió (escultor), escultor grec